Гран-при Италии 2018 года (оф. Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 2 сентября 2018 года на автодроме Монца в Италии. Это четырнадцатый этап сезона 2018 года. Поул-позицию выиграл Кими Райкконен, пилот команды Ferrari, установивший в квалификации новый рекорд трассы (1:19,119 мин) и показав самый быстрый круг по средней скорости (263,578 км/ч) за всю историю Формулы-1.

Квалификация 

Примечания
  – Нико Хюлькенберг получил штраф в 40 позиций на стартовой решётке: 10 за инцидент в прошлом Гран-при и 30 за превышение лимита на замены элементов силовой установки.
  – Даниэль Риккьярдо получил штраф в 30 позиций за превышение лимита на замены элементов силовой установки.
  – Маркус Эрикссон получил штраф в 30 позиций за превышение лимита на замены элементов силовой установки.

Гонка 

Примечания
  – Макс Ферстаппен первоначально финишировал 3-м, но получил 5-секундный штраф за столкновение с Валттери Боттасом.
  – Ромен Грожан первоначально финишировал 6-м, но был дисквалифицирован за нарушение технических правил с днищем своего болида.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Италии